Peyton Place pode ser:

Peyton Place (livro) - um livro de Grace Metalious publicado originalmente em 1956.
Peyton Place (filme) - um filme de 1957, adaptado a partir do livro.
Peyton Place (série) - uma série de televisão exibida originalmente pela ABC entre 1964 e 1969.
Return to Peyton Place - uma outra série de televisão, exibida pela NBC entre 1972 e 1974, porém, de menor sucesso.

Desambiguação